Turniej olimpijski w piłce siatkowej kobiet podczas XXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles był szóstą edycją w historii i, jak każdy poprzedni, odbył się wyłącznie w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn, a przeprowadzono ją w dniach od 30 lipca do 9 sierpnia 1984 roku.

Drużyny uczestniczące 
  USA (jako gospodynie)
  Chiny (jako mistrzynie świata 1982)
  Korea Południowa (jako mistrzynie Azji 1983)
  Peru (jako mistrzynie Ameryki Południowej 1983)
  Japonia (2. miejsce w Pucharze Świata 1981, zamiast zespołu z Afryki)
  Brazylia (8. miejsce w Mistrzostwach Świata 1983, zamiast Związku Radzieckiego)
  Kanada (3. miejsce w mistrzostwach panamerykańskich 1983, zamiast Kuby)
  RFN (5. miejsce w mistrzostwach Europy 1983, zamiast NRD)

Składy

Turniej

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

O miejsca 5-8

Mecz o rozstawienie

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Strefa medalowa

Półfinały

Mecz o brązowy medal

Finał

Tabela

Przypisy

Zobacz też 
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 1984

Linki zewnętrzne 
 Pełne zestawienie wyników

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984